La forêt domaniale de Boulogne peut désigner les forêts françaises suivantes :
 La forêt domaniale de Boulogne (Pas-de-Calais)
 La forêt domaniale de Boulogne (Loir-et-Cher)